Michail Wolkonski ist der Name folgender Personen:

* Michail Nikititsch Wolkonski (1713–1788), russischer Militär und Diplomat
 Michail Sergejewitsch Wolkonski (1832–1909), russischer Politiker